Le médiateur de la République est une personne (ou une institution) dont la fonction est de s'assurer du respect des droits des citoyens face à l'État. Cette expression française désigne ainsi une fonction équivalente à celle d’ombudsman. La fonction existe notamment dans les pays suivants :

 le médiateur de la République (Bénin) ;
 le médiateur de la République (Congo) : Hilaire Mounthault (à compter de ) ;
 le médiateur de la République (Côte d'Ivoire) ;
 le médiateur de la République (Djibouti) ;
 le médiateur de la République (France) ;
 le médiateur de la République (Gabon) : Laure Olga Gondjout (à compter de 2014) ;
 le médiateur de la République (Madagascar) ;
 le médiateur de la République (Mali) ;
 le médiateur de la République (Mauritanie) ;
 le médiateur de la République (Niger) ;
 le médiateur de la République (Sénégal).

Voir aussi

Notes et références